Le Temple ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Le Temple (Gironde) im Département Gironde
 Le Temple (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
 Le Temple-de-Bretagne im Département Loire-Atlantique
 Le Temple-sur-Lot im Département Lot-et-Garonne